Ferdinand Vuylsteke, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste Vuylsteke, Belgisch politicus
 Julius Vuylsteke, Belgisch politicus, hoofdredacteur en bestuurder
 Leon Vuylsteke, Belgisch politicus
 Louis Vuylsteke, Belgisch architect en politicus
 Luc Vuylsteke de Laps, Belgisch politicus
 Lucie Vuylsteke, Nederlands apotheker en politica
 Michael Vuylsteke, Nederlands geestelijke

Nederlandse of Vlaamse achternaam